Pharyngodictyon är ett släkte av sjöpungar. Pharyngodictyon ingår i familjen klumpsjöpungar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klumpsjöpungar
Pharyngodictyon